„Yūbari” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Yūbari” – krążownik lekki z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Yūbari” (PS-58) – okręt patrolowy typu Yahagi z lat 60. XX wieku
 „Yūbari” (DE-227) – fregata rakietowa (niszczyciel eskortowy) typu Yubari z lat 80. XX wieku
 „Yūbari” (PM-11) – okręt patrolowy typu Teshio z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów